Jakubec ist der Familienname folgender Personen:
 František Jakubec (1956–2016), tschechischer Fußballspieler
 Jan Jakubec (1862–1936), tschechischer Historiker und Kritiker
 Peter Jakubec (* 1966), österreichischer Fußballspieler